Le surnom de Mugwump a été donné à des personnalités dissidentes du Parti républicain qui ont soutenu la candidature démocrate de Grover Cleveland lors de l'élection présidentielle américaine de 1884.
 Les Mugwumps sont des créatures imaginaires évoquées dans Le Festin nu de William S. Burroughs.
 Dans Harry Potter, le personnage d'Albus Dumbledore porte le titre de Manitou suprême (en anglais Supreme Mugwump) de la Confédération Internationale des Mages et Sorciers.